Kelurahan Kebonsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kebonsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 112,91), Jawa Timur, 
 Kelurahan Kebonsari (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 112,72), Jawa Timur, 
 Kelurahan Kebonsari (administrativ by i Indonesien, lat -8,02, long 112,62), Jawa Timur, 
 Kelurahan Kebonsari (administrativ by i Indonesien, lat -8,19, long 113,71), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar